Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Jujka – polski działacz społeczno-oświatowy, nauczyciel, poeta, publicysta i folklorysta
 Marta Jujka – polska koszykarka
 Zbigniew Jujka – polski dziennikarz i rysownik satyryczny